Doratodesmidae är en familj av mångfotingar. Doratodesmidae ingår i ordningen banddubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Doratodesmidae 17 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Doratodesmidae